Седе́льниково — грузовая станция Свердловской железной дороги в Сысертском городском округе Свердловской области.

Основана в 1977 году. Главная станция южного грузового обхода Екатеринбургского узла. Обслуживание транзитных грузопотоков. Оборотное локомотивное депо (продолжается реконструкция). Пассажирского движения нет. Пригородное сообщение представлено электропоездами служебного назначения. Также присутствует движение почтово-багажных поездов. При станции располагается одноимённый жилой посёлок Станция Седельниково для работников, обслуживающих железнодорожную станцию. Посёлок делится на жилую и станционную части. В окрестностях станции и станционного посёлка расположены хвойные леса и скалы-останцы. Соседние населённые пункты: посёлок Шабровский, сёла Горный Щит, деревни Большое Седельниково и Малое Седельниково.

Примечания

Ссылки 
 Информация о ЖД станции Седельниково

Станции Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги
Сысертский городской округ